Гарская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Гарская волость (Ковернинский уезд) — в составе Ковернинского уезда Костромскойской губернии (до 1922) и Юрьевецкого уезда Иваново-Вознесенской губернии (1922-1924)
 Гарская волость (Дмитровский уезд) — в составе Дмитровского уезда Московской губернии (до 1921) и Ленинского уезда той же губернии (1921—1929)
 Гарская волость (Ардатовский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Ардатовский уезд
 Гарская волость (Арзамасский уезд) — в составе Нижегородской губернии, Арзамасский уезд
 Гарская волость (Ростовский уезд) — в составе Ярославской губернии, Ростовский уезд